Місто
 Яворів — Львівська область, Яворівський район, районний центр
Села
 Яворів — Івано-Франківська область, Калуський район
 Яворів — Івано-Франківська область, Косівський район
 Яворів — Львівська область, Самбірський район
Залізниця
 Яворів — станція Львівської дирекції Львівської залізниці
 Яворів — зупинний пункт Івано-Франківської дирекції Львівської залізниці